El Bosc Estatal de l'Albera (en francès, oficialment, Forêt Domaniale des Albères) és un bosc de domini públic del terme comunal de Cervera de la Marenda, a la comarca del Rosselló, de la Catalunya del Nord.

El bosc, que ocupa 4,08 km², està situat en quasi tota la perifèria del terme comunal, fins i tot la marítima, però sobretot en els vessants septentrionals i orientals de la Serra de l'Albera.

El bosc està sotmès a una explotació gestionada per lOffice National des Forêts, organisme en el qual té l'identificador F16268R.

Referències

Enllaços externs 
 Pàgina web del Bosc estatal
 Una altra pàgina web, amb mapa esquemàtic del bosc

Boscs del Rosselló
Geografia de Cervera de la Marenda